Rottalgletscher ist der Name folgender Gletscher in der Schweiz:

 Rottalgletscher (Lauterbrunnen) im Lauterbrunnental, Kanton Bern
 Rottalgletscher (Saas-Almagell) im Saastal, Kanton Wallis